People’s Bridge ist der Name folgender Brücken:

 People’s Bridge, früherer Name der Gabriel Tucker Bridge in Monrovia, Liberia 
 People’s Bridge, anderer Name der Walnut Street Bridge (Susquehanna River) bei Harrisburg, Pennsylvania, Vereinigte Staaten